Owl Records (Frankrijk), een Frans jazzlabel
 Owl Records (klassiek), een Amerikaans platenlabel, later Owl Recording